Диамфотоксин — одноцепочечный полипептид, выделенный из личинок и куколок жуков-листоедов нескольких видов рода диамфидия, обитающих в Южной Африке. Сильнейший яд животного происхождения.

Механизм действия 
Токсин стимулирует выход из клеток ионов калия, вход в неё ионов натрия и кальция, в результате чего клетка погибает, в частности, из-за нарушения внутриклеточного электролитного баланса. При этом токсин не влияет на ионные каналы клетки , а повышает проницаемость мембраны для всех малых ионов, вероятно, действуя как ионофор.

По данным ранних работ, обладает нейротоксическим и кардиотоксическим эффектами; в более поздних работах нейротоксические свойства не были обнаружены. Особенно выражены гемолитические эффекты, токсин способен за короткий промежуток времени снизить содержание гемоглобина в крови на 75 % за счет массивного разрушения эритроцитов. В результате возникает массивная гемоглобинурия и нарушается функционирование почек.

Применение 
Бушмены и сейчас используют измельченные личинки диамфидий для приготовления яда для стрел: смазанная этой жижей стрела может свалить с ног пятисоткилограммового жирафа.

Химические и физические свойства 
Молекулярная масса: 60 кДа.

Токсичность 
LD50 диамфотоксина равна 0.000025 мг/кг, вследствие чего он считается самым сильным из известных ядов животного происхождения.

Противоядие 
Специфического антидота не существует. Проводят дезинтоксикационную и симптоматическую терапию.

Ссылки 

Токсины беспозвоночных
Пептиды
Соединения азота по алфавиту